Яров — русская фамилия.

 Известные носители
 Яров, Курбан (1911—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Яров, Ромэн Ефремович (1933—2005) — советский, позже американский писатель-фантаст.
 Яров, Сергей Викторович (1959—2015) — российский историк.
 Яров, Юрий Фёдорович (род. 1942) — российский государственный деятель.